Jarvis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Jarvis Township (Illinois)
 Jarvis Township (Oklahoma)